Hölderlinplatz steht für:
 Hölderlinplatz (Stuttgart-West), Stadtteil des Stuttgarter Stadtbezirks Stuttgart-West

 Hölderlinplatz (Aalen), Platz in Aalen
 Hölderlinplatz (Albstadt), Platz in Albstadt
 Hölderlinplatz (Stuttgart), Platz in Stuttgart, siehe Liste der Kulturdenkmale in Stuttgart-West #Hölderlinplatz
 Hölderlinplatz (Wolfenbüttel), Platz in Wolfenbüttel

Siehe auch:
 Hölderlinstraße